Zepeda est un patronyme porté notamment par :

 David Zepeda (1973-), acteur, chanteur et mannequin mexicain ;
  (1949-), diplomate chilien ;
  (1784-1837), homme politique nicaraguayen ;
 Lorenzo Zepeda (?-1958), président de la République du Salvador ;
 Miguel Zepeda (1976-), footballeur mexicain ;
 Ofelia Zepeda (1954-), linguiste, poète et intellectuelle amérindienne ;
 Omar Zepeda (1977-), athlète mexicain, spécialiste de la marche ;
 Salvador Cienfuegos Zepeda (1948-), militaire et homme politique mexicain.